Combate de San Lorenzo (o Batalla de San Lorenzo) puede referirse a:

 Combate de San Lorenzo (1813), batalla de la guerra de independencia argentina.
 Combate de San Lorenzo (1846), batalla de la Guerra del Paraná.
 Combate de San Lorenzo (1863), batalla entre el Ejército Francés y el Ejército Mexicano durante la Intervención Francesa.
 Combate de San Lorenzo (1885), conflicto ocurrido en El Salvador.